Homeland puede referirse a los siguientes lugares estadounidenses:
 Homeland (California).
 Homeland (Florida).
 Homeland (Georgia).

También puede referirse a:
 Homeland (serie de televisión), serie de televisión estadounidense.
 Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, un ministerio de Estados Unidos, conocido en inglés como Homeland Security.